Ландскруна БоІС () — шведський футбольний клуб із однойменного міста.

Історія 
Заснований 7 лютого 1915 року після об'єднання клубів ІФК Ландскруна та Діана. 

Провів у Аллсвенскан 34 сезони (останній — 2005 року): зіграв 800 матчів, у яких здобув 261 перемогу, 194 нічиїх і 345 поразок, різниця м'ячів 1207-1501.

Тепер виступає у Супереттан (другій лізі Швеції).

Досягнення 
Аллсвенскан:
 Срібний призер (1): 1938
 Бронзовий призер ('4-е місце; 2): 1975, 1976Кубок Швеції: Володар кубка (1): 1971-1972
 Фіналіст (4):' 1949, 1975-1976, 1983-1984, 1992-1993

Сезони

Виступи в єврокубках 

1/32, 1/16 — 1/32, 1/16 фіналу.

4 матчі, 1 перемога, 3 поразки, різниця м'ячів 1-9.

Відомі гравці 
 Бйорн Нордквіст

Відомі тренери 
 Генрік Ларссон
 Андерс Ліндерот

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка  

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1915
Ландскруна